Sundermann ist der Familienname folgender Personen:
 August Sundermann (1907–1994), deutscher Mediziner (Internist)
 Axel Sundermann (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Barbara Sundermann (* 1971), deutsche Basketballspielerin
 Christian Sundermann (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Erich Sundermann (1908–1993), deutscher Politiker (NSDAP)
 Frank Sundermann (* 1965), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Sundermann (1843–1924), deutscher Lehrer und Autor
 Hans Sundermann (1924–2002), deutscher Orchideenforscher
 Heinrich Sundermann (1849–1919), deutscher Missionar
 Heinz-Georg Sundermann, deutscher Jurist und Manager
 Jürgen Sundermann (1940–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jutta Sundermann (* 1971), deutsche Journalistin und Globalisierungskritikerin
 Karlheinz Sundermann (1922–1998), deutscher Architekt und Baubeamter
 Laura Sundermann (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Malte Sundermann (* 1983), deutscher Schauspieler
 Monika Sundermann (* 1946), deutsche Fernsehassistentin
 Werner Sundermann (1935–2012), deutscher Iranist

Siehe auch:
 Sandermann
 Sindermann
 Sondermann
 Sündermann